Identikit – procedura usata dalle polizie per ricostruire i tratti somatici di un individuo sconosciuto
 Identikit (The Driver's Seat) – romanzo di Muriel Spark del 1970
 Identikit – film diretto da Giuseppe Patroni Griffi del 1974
 Identikit – brano di Jimmy Fontana del 1979
 Identikit – album di Milva del 1983
 Identikit – album di Piero Pelù del 2013
 Identikit – album del 2001 dei Burning Airlines
 Identikit – singolo dei Verdena del 2015
 Identikit Zero – album di Renato Zero del 1984